Ланцев — фамилия. Носители:
 Ланцев, Алексей Юрьевич (род. 1970) — российский художник.
 Ланцев, Михаил Васильевич (род. 1978) — российский солдат, участник Второй чеченской войны; Герой Российской Федерации (2000).

См. также